Margarethenkapelle oder Margaretenkapelle steht für folgende Gebäude:

in Deutschland:
 Margarethenkapelle (Barop), Dortmund-Barop
 Margarethenkapelle (Grottenherten), Bedburg-Grottenherten, Rhein-Erft-Kreis
 Margarethenkapelle in Köln, siehe Margarethenkloster (Köln)
 Margarethenkapelle in Müllheim, siehe Müllheim (Baden) #Margarethenkapelle

in Österreich:
 Margarethenkapelle Bad Hall, Oberösterreich
 Margaretenkapelle (Steyr)

Siehe auch:
 Margarethenkirche